Folkteatern kan avse:

 Folkteatern i Gävleborg – en länsteater som verkat sedan 1983 i Gästrikland och Hälsingland
 Folkteatern, Lorensberg – en teatern i Lorensbergsparken i Göteborg 1897-1942
 Folkteatern, Göteborg – vid Järntorget – invigd 1957, föregången av Folkets hus teater från 1952
 Folkteatern, Helsingfors
 Ronneby Folkteater – en fri communityteater i Ronneby
 Folkteatern Skaraborg – en fri teatergrupp belägen i Tibro
 Folkteatern i Stockholm – en teater mellan 1887 och 2001, byggnaden byggd 1856 under namnet Ladugårdslandsteatern, se Folkan
 Unga Folkteatern – en ideell teaterförening knuten till Folkteatern i Göteborg
 Folkteatern () i Köpenhamn – Danmarks äldsta ännu aktiva teater, grundad 1867.